

Persone
Ottone Rosai (Firenze 1895 – Ivrea 1957) pittore italiano
Juan Rosai (Poppi 1940) fisico italoamericano
Bruno Rosai (Firenze 1912-1985) pittore italiano

Aziende
Manifattura "A' Rosai" manifattura di ceramiche rinascimentali